L’affaire Dreyfus est une affaire judiciaire qui bouleversa la société française entre 1894 et 1906. Elle a donné son nom à plusieurs œuvres écrites et filmées, parmi lesquelles :
 L'Affaire Dreyfus, recueil d'articles du journaliste français Octave Mirbeau, parus d' à  ;
 L'Affaire Dreyfus, court métrage de Georges Méliès réalisé en 1899 ;
 L'Affaire Dreyfus, court métrage de Ferdinand Zecca et Lucien Nonguet, en deux parties : la première partie est réalisée en 1902 et la seconde en 1908 ;
 Dreyfus, film de Richard Oswald, sorti en 1930 ;
 Dreyfus, film de Milton Rosmer et F.W. Kraemer, sorti en 1931 ;
 L'Affaire Dreyfus, film de José Ferrer (1958) ;
 L’Affaire Dreyfus, court métrage documentaire de  en noir et blanc, réalisé pour les écoles par Jean Vigne ;
 L’Affaire Dreyfus, pièce de théâtre écrite et mise en scène par Pierre Louis avec Hervé Pierre en 1972 ;
 Dreyfus ou l'Intolérable Vérité, film réalisé en 1975 par Jean Chérasse ;
 Émile Zola ou la Conscience humaine, téléfilm de Stellio Lorenzi (1978) ;
 L'Affaire Dreyfus, téléfilm en deux parties de Yves Boisset diffusé en 1995 ;
 J'accuse, film de Roman Polanski, sorti en 2019.

Homonymie de titre